Serge Grah (né en 1972), journaliste, poète et essayiste ivoirien
 Wilhelm August Graah (1793-1863), navigateur et explorateur danois